

Patronyme 

 Dario Zuffi (1964-) joueur de football suisse
 Luca Zuffi (1990-), joueur de football suisse, fils de Dario Zuffi
 Enea Zuffi (1891-1968), footballeur italien
  (1886-1956), joueur de football italien
 Giovanni Zuffi, jurisconsulte italien, né au .
 Giulia Francesca Zuffi, chanteuse soprano italienne du 
 Piero Zuffi (1919-2006), scénographe et peintre italien
 Stefano Zuffi (1961-), historien italien de l'art

Autre 
 Zuffi, film sorti en 1969 par Piero Piccioni et Piero Zuffi